Просвіта — поширення знань (як процес, так і відповідна діяльність). Термін був поширений у XIX ст. та на початку XX ст. (на початку серед українофілів Галичини), нині вважається застарілим; правильнішим терміном є «освіта». В українській мові радянських часів, внаслідок створення та поширення терміна «освіта», вживання терміна «просвіта» вважалося проявом «українського буржуазного націоналізму». У сучасній українській мові, внаслідок існування терміна «освіта», значення терміна «просвіта» звузилося, передовсім до суто громадської діяльності.

Товариства 
 Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка (колишнє Товариство «Просвіта») — українська громадська організація культурно-освітянського спрямування.
 Товариство «Просвіта» — українська громадська організація, започаткована 1868 року українофілами у Галичині. Товариство було знищено в УРСР після радянської окупації 1939 року, одначе продовжило деяку діяльність в екзилі. В Україні відроджене у 1991 році як Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка.
 Товариство «Просвіта», або Руске Народне Просвитне Дружство — просвітнє товариство бачвансько-срімських русинів, засноване 2 липня 1919 у Новому Саді
 Чернігівське товариство «Просвіта»

Засоби інформації 

 «Просвіта» — щомісячний орган товариства «Просвіта», який виходив у Львові між 1936 і 1939 роками.

Див. також 

 Освіта
 Слово Просвіти
 Просвітництво

Примітки

Література 
 М. Булатов. Просвіта/освіта //

Посилання